Schop (gebruiksvoorwerp), een stuk gereedschap om los materiaal te verplaatsen
Maatschep
Aspergeschep
Taartschep

Personen:
Gert-Jan Schep (1986), een Nederlands zwemmer
Peter Schep (1977), een Nederlands wielrenner